Cabré ist der Familienname folgender Personen:

 Encarnación Cabré (1911–2005), spanische Archäologin 
 Jaume Cabré (* 1947), katalanischer Philologe und Schriftsteller
 Juan Cabré (1882–1947), spanischer Archäologe
 Maria Teresa Cabré (* 1947), spanische Hochschullehrerin und Linguistin
 Xavier Cabré (* 1966), spanischer Mathematiker
 Xavier Florencio Cabré (* 1979), spanischer Radrennfahrer